Papinsko vijeće za laike, obitelj i život jedno je od papinskih vijeća (dikasterija) Rimske kurije, nastalo 2016. godine odlukom pape Franje.

Papa Franjo najavio je nastanak Papinskoga vijeća za laike, obitelj i život 15. kolovoza 2016., što je stupilo na snagu 1. rujna 2016. godine. Ovo Papinsko vijeće preuzima funkcije i odgovornosti dotadašnjega Papinskoga vijeća za laike i Papinskoga vijeća za obitelj. Odgovornost novoga Papinskoga vijeća je "za promicanje života i apostolata vjernika laika, za pastoralnu skrb o obitelji i njezino poslanje prema Božjem planu i zaštiti i podršci ljudskog života". Statut koji uređuje ovo novo tijelo objavljen je 4. lipnja 2016.

Prvi prefekt Papinskoga vijeća za laike, obitelj i život je američki biskup Kevin Farrell, dotadašnji biskup Dallasa. Dana 31. svibnja 2017., papa Franjo imenovao Alexandrea Awija Mella tajnikom ovoga Vijeća.

Izvori 

Papinska vijeća